Benavides puede puede referirse a:

Lugares 
 Benavides de Órbigo, municipio español de la provincia de León.
 Benavides (Texas), ciudad estadounidense del condado de Duval, Texas.
 Manuel Benavides (Chihuahua), pueblo del estado mexicano de Chihuahua y cabecera del Municipio de Manuel Benavides.
 Distrito de Mariscal Benavides, uno de los doce distritos de la Provincia de Rodríguez de Mendoza, ubicado en el Departamento de Amazonas, en el norte del Perú.

Miscelánea 
 Avenida Alfredo Benavides, una de las principales avenidas de la ciudad de Lima, capital del Perú.
 Avenida Óscar R. Benavides o avenida Colonial, una de las principales avenidas del área metropolitana de Lima.
 Óscar R. Benavides (Metro de Lima y Callao), sexta estación actualmente en construcción de la Línea 2 del Metro de Lima en Perú.
 Benavides (Metropolitano), una estación del Metropolitano en Lima.
 Monumento a Benavides, monumento en la Universidad de Santo Tomás en Manila (Filipinas) construido para conmemorar al fundador de ésta, Miguel de Benavides.
 Muerte de Emilia Benavides, trágico secuestro ocurrido en Quito en 2017.
 Benavides (apellido)
 Casa de Benavides